Календа́рная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Календарная улица — улица в Волгограде
 Календарная улица — улица в Ижевске
 Календарная улица — улица в Казани
 Календарная улица — улица в Нальчике
 Календарная улица — улица в Новокузнецке Кемеровской области
 Календарная улица — улица в Ростове-на-Дону
 Календарная улица — улица в Рыбинске Ярославской области
 Календарная улица — улица в Сочи Краснодарского края

Украина 

 Календарная улица — улица в Днепропетровске

См. также 

 Календарный переулок